Kotalompolo kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kotalompolo, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Kotalompolo, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (16,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn